Middlesex County (Connecticut), VS
Middlesex County (Massachusetts), VS
Middlesex County (New Jersey), VS 
Middlesex County (Virginia), VS
Middlesex County (Ontario), Canada